!X
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg X–Z
BadenWurttemberg Z